Otto von Gemmingen ist der Name folgender Personen:

 Otto von Gemmingen († 1517), Grundherr in Neuhausen, Lehningen und Mühlhausen
 Otto von Gemmingen (1475–1558), württembergischer Obermarschall und Obervogt in Eltingen
 Otto von Gemmingen (1823–1890), Feldmarschall-Leutnant, Geniechef beim Oberkommando in Prag
 Otto von Gemmingen (1838–1892), Feldmarschall-Leutnant, Flügeladjutant bei Franz Joseph I. in Wien
 Otto von Gemmingen (1852–1892), Kommandant der deutschen Schutztruppen in Edéa, Deutsch-Westafrika
 Otto Heinrich I. von Gemmingen-Hornberg (1727–1790), deutscher Jurist und Richter
 Otto Heinrich von Gemmingen-Hornberg (1755–1836), deutscher Schriftsteller und Diplomat